GPO steht für:

 Generalplan Ost, nationalsozialistischer Plan zur Ausrottung slawischer Völker durch Vertreibung und Verbannung nach Sibirien
 Genesis P-Orridge (* 1950), englischer Musiker
 General Post Office, die ehemalige Telekommunikationsbehörde in Großbritannien
 General Post Office (Dublin)
 Geschäftsprozessoptimierung, Verbesserung von Geschäftsprozessen in einem Unternehmen
 Group Policy Object, Gruppenrichtlinien unter Windows
 Gesellenprüfungsordnung
 United States Government Printing Office, Regierungsdruckerei der Vereinigten Staaten

GPO